Le tournoi de tennis d'Estoril 2004 s'est déroulé du 12 au 19 avril 2004.

Faits marquants 
 Juan Ignacio Chela remporte le tournoi en simple en battant Marat Safin en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Juan Ignacio Chela et Gastón Gaudio s'imposent face à František Čermák et Leoš Friedl.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Portugal
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport au Portugal en 2004
Tennis en avril 2004